Patía – comune della Colombia
 Patia – genere di farfalle della sottofamiglia delle Dismorphiinae, nativo dell'America
 Patia (fiume) – fiume della Colombia